Королевский дворец () — бывшая амстердамская ратуша, ныне один из трёх дворцов в Нидерландах, которые находятся в распоряжении монарха.

Здание построено в 1648—1665 годах по проекту архитектора Якоба ван Кампена, вдохновленного римской архитектурой (голландский классицизм). Классические формы и роскошь интерьеров по замыслу создателей подчеркивает величие Амстердама. Дворец расположен на площади Дам. Скульптурное оформление здания выполнил Артус Квеллинус Старший.

Для строительства дворца был заложен мощный фундамент из 13 659 деревянных свай, а стены возведены из жёлтого песчаника, привезённого из Германии. Три этажа венчает купол с флюгером в виде морского судна. Внутренняя отделка произведена с помощью мрамора. Центральный зал имеет размеры 36×18 м и высоту 27,5 м; на полу изображены полушария Земли.

Дворец был построен в эпоху Золотого века и использовался как ратуша до 1808 года, после чего в нём находилась резиденция Людовика Бонапарта. Впоследствии дворец был передан в ведение Оранского королевского дома, а в 1935 году государство выкупило Королевский дворец в свою казну.

В многочисленных залах и галереях дворца выставлены картины голландских художников — Рембрандта, Говерта Флинка, Якоба Йорданса, Яна Ливенса и Фердинанда Бола. Именно для новой ратуши Рембрандт выполнил самое крупномасштабное своё полотно, «Заговор Юлия Цивилиса».

Ссылки 

 Официальный сайт дворца

Музеи Амстердама
Дворцы Нидерландов
Амстердам
Здания и сооружения Амстердама
Здания и сооружения, заложенные в 1648 году
Здания и сооружения, построенные в 1665 году